Третья смена может означать:
 Третья смена — американский телесериал.
 Третья смена — преступная группировка.
 Третья смена — понятие феминизма.